Камиль Пен (; род. 25 августа 1981 года в Ницце, Франция} — французская теннисистка, победительница 10 турниров ITF (8 — в одиночном разряде).

Общая информация 
Камиль — одна из трёх дочерей Клода и Флоранс Пенов; её сестёр зовут Валери и Рафаэлла.

Француженка в теннисе с пяти лет; на корте Камиль предпочитает действовать у задней линии; любимое покрытие — хард.

После завершения карьеры в протуре Камиль осталась близка с французской теннисной федерацией, время от времени исполняя роль капитана в одной из команд национального клубного чемпионата.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (15)

Победы (8)

Поражения (7)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров WTA в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в парном разряде (3)

Победы (2)

Поражения (1)

История выступлений на турнирах

Призовые за время выступлений в WTA туре

Примечания

Ссылки 

 
 

Теннисисты Франции